Виноде́льненский — посёлок в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Виноделенский,
 Виноделинский,
 Винодельческий.

География 
Расстояние до краевого центра: 120 км. Расстояние до районного центра: 17 км.

История 
Основан в октябре 1929 года жителями близлежащих сёл Апанасенковского и Ипатовского районов - зажиточные крестьяне, попавшие под раскулачивание в Киевке, Дербетовке,
Большой Джалге и Малой Джалге, преимущественно русские и украинцы. Тогда же здесь обосновались и несколько семей из Краснодарского края. Посёлок входил в состав
шестого ставропольского совхоза «Скотовод» в качестве производственного участка № 8.

До 1 мая 2017 года посёлок был административным центром упразднённого Винодельненского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 89 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Винодельненский Дом культуры. В 1949 году в Виноделенском открылась изба-читальня, в 1950-м был построен клуб на 50 мест. В 1989-м году был надстроен второй этаж
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Сельскохозяйственное предприятие «Агроинвест». Основано, предположительно, в марте 1932 года как совхоз. С 1951 года овцесовхоз «Виноделенский».

Образование 
 Детский сад № 9 «Солнышко». Открыт 1 марта 1963 года как детсад № 7 совхоза «Виноделенский». Нынешнее здание детского сада на 75 мест с плавательным бассейном было построено в 1986 году.
 Средняя общеобразовательная школа № 13. В 1933 году открыта начальная школа, с 1952 года - средняя. Одноэтажное здание построено в 1952 году. Нынешнее - в 1986 году

Примечания 

Населённые пункты Ипатовского городского округа